Fredericq ist der Familienname von:

 Léon Fredericq (1851–1935), belgischer Physiologe
 Paul Fredericq (1850–1920), belgischer Historiker